Woronin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Michael Stepanovich Woronin
 Michael Stepanovitch Woronin